Железняк Георгій Васильович (1939—2019) — український хореограф, Заслужений діяч мистецтв України;
 Железняк Леонід Леонідович (* 1942) — генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України (1993—1997);
 Железняк Микола Григорович (1960) — український мовознавець, виконувач обов'язків директора Інституту енциклопедичних досліджень НАН України;
 Железняк Олеся Володимирівна (нар. 1974) — російська актриса театру, кіно та дубляжу, телеведуча, співачка. Заслужена артистка Російської Федерації (2020).
 Железняк Омелян Савелійович (1909—1963) — український художник кераміст; заслужений майстер;
 Железняк Сергій Сергійович (* 1930) — український громадський діяч, почесний громадянин Бердичева.
 Железняк Яків Ілліч (* 1941) — український стрілець, олімпійський чемпіон.
 Железняк Ярослав Іванович (* 1989) — український економіст, народний депутат України 9-го скликання.

Див. також 
 Желєзняк Ірина Михайлівна — український мовознавець, славіст
 Революційний «Матрос Железняк» — Железняков Анатолій Григорович
 Железняков
 Залізняк (значення)

Українські прізвища